Barré je priimek več oseb:
 Fernand-Adolphe Barré, francoski general
 Georges-Edmond-Lucien Barré, francoski general